Ricardo Puno jr. (1946), advocaat, topman, televisiepresentator en columnist;
 Ricardo Puno sr. (1923), advocaat, rechter, minister van justitie en parlementslid.